Крапань () — самый низкий и самый малонаселенный остров Адриатического моря.

География 
Площадь Крапани составляет 0,356141 км². Его наибольшая высота не превышает 1,5 м, длина береговой линии 3620 м, а от материка он находится всего в 300 м.

История 
Крапань принадлежал Шибенской Капитуле, а в 1436 был продан Томи Юричу. В том же году владелец острова начал строить часовню. В 1446 вместе с церковью был построен монастырь, который в 1626 обновили и был построен фонтан в стиле позднего ренессанса. В трапезной монастыря находится картина Последний ужин художника Франческо да Сантакроче (Francesco Girolamo da Santacroce) (1516—1584).

Уже в 1500 в Крапани было около 200 домов. Поселившись на острове без источника питьевой воды, пастбищ и пахотных земель, жители быстро начали кормиться за счет моря.

В 1811 на острове была открыта начальная школа, работавшая в монастыре. В 1893 остров первым начал предоставлять оборудование для дайвинга. В том же году были открыты кооперативы по добыче губки. Со второй половины 20-го века на острове были сделаны значительные работы по созданию инфраструктуры, которая облегчила жизнь местных жителей. В 1964 остров был обеспечен проточной водой, а с 1967 до 1972 было сделано мощение Крапани.

Население 
Согласно переписи 1991 года, на Крапани было 2513 жителей. По переписи 2001 года, большинство населенных пунктов Крапани (часть из которых расположены на материке) были выделены отдельно в новообразованный город Бродарица (Brodarica), а на островной части записаны только 228 жителей.

Примечания 

Острова Шибенско-Книнской жупании
Острова Адриатического моря